Кувыкта — топоним:
 Кувыкта — посёлок в Тындинском районе Амурской области России.
 Кувыкта — станция Тындинского отделения Дальневосточной железной дороги.